ARM (Advanced RISC Machine) – architektura mikroprocesorów
 ARM Ltd. (Advanced RISC Machines Ltd.) – firma, która projektuje mikroprocesory ARM
 ARM – MKOl kod Armenii
 ARM – IATA kod Armidale, Australia
 Agencja Rezerw Materiałowych